Virtual Network Computing
 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 VNC Asia Travel 
 Vereniging Nederland-China
 Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (voorheen Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel)